Kalango Linux este o distribuție braziliană de Linux bazată pe Debian.

Legături externe
 Kalango Linux la DistroWatch

Distribuții Linux